Plusieurs canons ont un calibre de  :
 le , un canon de marine américain de la fin du  ;
 le , un canon de marine américain de la fin du  ;
 le , un canon de marine américain du début du  ;
 le , un canon de marine américain des années 1920 ;
 le canon de 6 pouces/47 calibres Mark 16, un canon de marine américain monté sur les croiseurs légers ;
 le canon de marine de 6 pouces/40 calibres QF, un canon britannique de la fin du  ;
 le canon de marine de 6 pouces BL Mk II - VI, un canon britannique de la fin du  ;
 le , un canon britannique de la fin du  ;
 le , un canon britannique du début du  ;
 le canon de marine de 6 pouces BL Mk XI, un canon britannique du début du  ;
 le canon de marine de 6 pouces BL Mk XII, un canon britannique monté sur des cuirassés durant la Première Guerre mondiale ;
 le , plusieurs canons britanniques de la Première Guerre mondiale ;
 le canon de marine de 6 pouces BL Mk XXII, un canon britannique de la Seconde Guerre mondiale ;
 le canon de marine de 6 pouces BL Mk XXIII, un canon britannique de la Seconde Guerre mondiale ;